Příjmení Garcia nebo García je španělské jméno nebo příjmení, odvozené od dynastie Garciů vládnoucí ve středověkém Navarrském království. Jméno pochází pravděpodobně z baskického výrazu Gazte Hartz (mladý medvěd). Nositeli jsou:

 Al Ernest Garcia (1887–1938), americký filmový herec a castingový režisér
 Alan García (1949–2019), bývalý peruánský prezident
 Andy García (* 1956), americký herec
 Antonio García Gutiérrez (1813–1884), španělský spisovatel
 Calixto García (1839–1898), kubánský generál
 Greg Garcia (* 1970), americký televizní režisér, producent a scenárista
 Jesus Angel Garcia (* 1969), španělský chodec
 Jorge Garcia (* 1973), americký herec
 Juan Pujol García (1912–1988), španělský protinacistický špion
 Miguel García (1908–1981), španělský anarchista, spisovatel
 Óscar Boniek García (* 1984), honduraský fotbalista
 Pablo García (* 1977), uruguayský fotbalista
 Sergio García (* 1980), španělský golfista
 Sergio García de la Fuente (* 1983), španělský fotbalista
 Jerry Garcia (1942–1995), americký zpěvák a kytarista
 Garcia (album), jeho album z roku 1972
 João Garcia (* 1967), portugalský horolezec
 Garcia Jofre de Loaisa (1490–1526), španělský mořeplavec
 Garcia de Orta (1501–1568), portugalský lékař
 García de Toledo (1514–1577), španělský politik
ženy
 Aimee Garcia (* 1978), americká herečka
 Beatriz Garcia Vidagany (* 1988), španělská tenistka
 Caroline Garcia (* 1993), francouzská tenistka
 Joanna Lynne García (* 1979), americká herečka
 Kateřina García (* 1977), česko-španělská zpěvačka skupiny Garcia
 Lilian Annette García (* 1973), španělsko-americká zpěvačka a ringová hlasatelka
 Soirée García Meléndez (* 1983), mexická judistka

Externí odkazy